Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kerry Reid 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Chris Evert (campionessa)
 Tracy Austin (semifinali)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

 Kerry Reid (finale)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Kathy May (secondo turno)
 Greer Stevens (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1978